Lac Nevers peut se référer à:

Toponymes

Lac de Nevers, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 48° 35' 26" N; 72° 56' 05" O.
Lac Nevers, Saint-Raymond (ville), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées: 47° 06' 14" N; 71° 58' 00" O.
Lac Nevers, Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées: 47° 31' 25" N; 77° 43' 52" O.
Lac Nevers (réservoir Gouin) (partie de réservoir), La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées: 48° 28' 08" N; 74° 37' 53" O.